Chuck Workman, regista statunitense
 Haywoode Workman, cestista statunitense
 Jimmy  Workman, attore statunitense
 Mark Workman, cestista statunitense
 Tom Workman, cestista statunitense